Даний список відображає рівень автомобілізації населення країн світу, тобто показує кількість індивідуальних автомобілів в країні, що припадають на 1,000 осіб.

Примітки 

Автомобільний транспорт
Автомобілі
Кількість авто